Música

 La carraca o matraca, instrument musical de percussió de la família dels idiòfons.

 La Carraca, banda musical espanyola fundada el 1981.

Topònims

 El Arsenal de la Carraca, a la província de Cadis.
 El penal de les Quatre Torres o Penal de la Carraca, a l'arsenal de la Carraca, província de Cadis.

A més a més, pot fer referència a:

 Carraca (embarcació), navili de l'era dels descobriments.
 Carraca clau (eina), que s'utilitza per afluixar o estrènyer amb poc esforç tot tipus de cargols i femelles.
 Carraca, localisme amb el que es coneix, en alguns llocs, el fre d'estacionament (fre de mà) dels vehicles de motor.
 Les carraques (Coraciidae ), família taxonòmica d'aus coraciformes.